Jiří Brabec ist der Name folgender Personen:

* Jiří Brabec (Literaturkritiker) (* 1929), tschechischer Literaturkritiker und Historiker
 Jiří Brabec (Musiker) (1940–2003), tschechischer Musiker und Bandleader